Longueville (Calvados)
 Longueville (Lot-et-Garonne)
 Longueville (Mancha)
 Longueville (Pas-de-Calais)
 Longueville (Sena e Marne)